Out of character, abrégé OOC, est un terme employé par les fans de sagas quand un personnage est repris de manière non correcte. Le terme est employé assez souvent dans les critiques de fan fictions : il signifie que l'auteur utilise dans son histoire un personnage du canon de la saga, mais en le faisant agir d'une manière incohérente avec la personnalité connue dans l'œuvre, ou du moins rendant le personnage très différent de celui qui est connu des fans.

Un des exemples les plus répandus est celui de Drago Malefoy dans les Potterfictions. Ce personnage, qui est habituellement un ennemi mineur, évolue souvent pour devenir un ami des héros dans les histoires de fans.

Le fait d'être OOC n'est pas forcément une mauvaise chose ; le problème est de faire une histoire cohérente. L'évolution de la personnalité peut être justifiée si elle est accompagnée de révélations sur un aspect inconnu de l'histoire du personnage.

Le terme peut également être employé dans le cadre d'un univers de fiction écrit par plusieurs personnes différentes, en particulier si les œuvres diffèrent en style ou en public visé. Par exemple, les révélations sur le passé de Gwen Stacy dans Spider-Man ont provoqué un débat important chez les fans : l'auteur fait-il agir Gwen OOC quand il révèle qu'elle a eu des relations sexuelles avec Norman Osborn ? La question est assez conflictuelle car le personnage paraissait jusque-là assez vide. Mais cette nouveauté est contraire à l'image de fille rangée que Gwen Stacy avait généralement. Le comportement de Peter Parker lors de Brand New Day (il devient photographe paparazzi) est considéré par beaucoup des fans comme OOC.

L'accusation dOOC'' est tout de même assez péjorative quand il s'agit de la saga officielle puisque le terme désigne surtout une faute d'amateur.

 Autre acception 

Dans les jeux de rôle, le terme indique que ce que dit un joueur n'est pas ce que dit son personnage (discours extradiégétique).

L'Out of Character dans les jeux de plateforme, et en général dans les jeux du type roleplay, décrit toutes les actions et paroles qu'effectue le joueur. L'antonyme d'Out Of Character est l'In Character''' (IC) qui décrit lui les paroles et actions du personnage. La notion est apparu pour la première fois sur des jeux roleplay tels que World of Warcraft, Dofus, mais encore sur des serveurs multijoueur tel que Grand Theft Auto : San Andreas Multiplayer.

Références 

Fan fiction